Fakta (supermarkt); een Deense supermarktketen
Team Fakta; een Deense wielerploeg